Sangri (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Lhokha in de Tibetaanse Autonome Regio
Sangri (Himachal Pradesh), een staat van het Centraal Indische Agentschap in de Himachal Pradesh in India